Pallifera är ett släkte av snäckor. Pallifera ingår i familjen Philomycidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Pallifera